

Антоновка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Антоновка — село, Денисовський район, Костанайська область

Антоновка — село, Синжерейський район, комуна Копечень
 Антоновка — село, Флорештський район, комуна Пражила

Антоновка — виселок, Аліковський район, Чувашія
 Антоновка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Антоновка — село, Гафурійський район, Башкортостан
 Антоновка — присілок, Дубьонський район, Мордовія
 Антоновка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Антоновка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Антоновка — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Антоновка — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область
 Антоновка — селище, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Антонівка